Gittin ist 

 Gittin (Mischnatraktat), ein Traktat aus dem Talmud
 Gittin (Name), ein türkischer Familienname